Ciorăscu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Ciorăscu (n. sec. al XIX-lea – d. sec. al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Florin Ciorăscu (1914–1977), fizician român.

Vezi și
Ciorescu